Венте () — фамилия:
 Венте, Лен (1911—1989) — нидерландский футболист, нападающий.
 Венте, Дилан (род. 1999) — нидерландский футболист, нападающий.